17-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 17 по 24 июня 1953 года в рамках Вызова Дегранджа-Коломбо 1953. Победу одержал швейцарский велогонщик Хуго Коблет.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов, общей протяженностью 1762 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1953 на FirstCycling